Dialogues des morts, ouvrage de Lucien de Samosate.
 Dialogue des morts, ouvrage de Fontenelle.
 Dialogues des morts, ouvrages de Fénelon.

Voir aussi